Punto di vista – caratteristica del testo narrativo
Punto di vista – centro della prospettiva
Il punto di vista – commedia di Giuseppe Giacosa
Punto di vista – film di Karl Francis del 2000
Punto di vista (Point of View) – episodio della terza stagione di Stargate SG-1

Altri progetti